Дискографија немачког пауер метал бенда Блајнд гардијан.

Албуми/синглови

Демо-снимци снимљени под именом Луциферс херитеџ

Студијски албуми

Живи албуми

Компилацијски албуми

Синглови

Видеографија

ДВД

Спотови

Референце 

Blind Guardian
Blind Guardian
Blind Guardian